

Patronymes 
Glazkov (masculin ; ) ou Glazkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Artistes :
 Nikolaï Grigorievitch Glazkov (1949- ), chanteur d'opéra (ténor) russe.
 Nikolaï Ivanovitch Glazkov  (1919-1979), poète & traducteur soviétique.
 Vladimir Ivanovitch Glazkov (1956- ), acteur, réalisateur, scénariste et dramaturge russe.
 Militaires :
 Iouri Glazkov (1939-2008), cosmonaute soviétique
 Pavel Petrovitch Glazkov (1911-1977), major général, Héros de l'Union soviétique.
 Vassili Andreievitch Glazkov (1901-1942), major général de l'Armée rouge, perdit la vie lors de la Défense de Stalingrad
 Sportifs :
 Anna Glazkova (1981- ), gymnaste rythmique biélorusse
 Gueorgui Glazkov (1911-1968), joueur de hockey sur glace, joueur et entraîneur de football soviétique
 Viatcheslav Glazkov (1984- ), boxeur ukrainien

Patronyme russe